

Locais 
 Medina — cidade da Arábia Saudita
 Medina (Minas Gerais) — município brasileiro
 Medina (Ohio) — cidade norte—americana
 Medina (Minnesota) — cidade norte—americana
 Almedina — nome dado às zonas antigas de cidades no Norte de África, também chamadas "medina"

Programas de computadores 
 MEDINA — pré/pós—processador universal para cálculos de simulações de modelos de elementos finitos da T—Systems

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes